Александр Настенко:
 Настенко, Александр Анатольевич (род. 1956) — украинский политик.
 Настенко, Александр Николаевич (род. 1971) — украинский геолог и предприниматель.